Chuhei Nambu (Sapporo, 24 de maig de 1904 - Sapporo, 23 de juliol de 1997) fou un atleta japonès, especialista en salt de llargada i en triple salt. Va guanyar la medalla d'or en triple salt en els Jocs Olímpics de Los Angeles 1932, i aconseguí la plusmarca mundial en salt de llargada amb 7,98 metres en 1931.

Enllaços externs 
 Chuhei Nambu a Olympic.org 

Atletes japonesos
Persones de Sapporo
Medallistes japonesos als Jocs Olímpics d'estiu de 1932
Receptors de l'Orde Olímpic de plata
Alumnes de la Universitat de Waseda
Morts a Osaka